Sälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sälltjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Sälltjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn